Јанч'Ен има више значења:

 Јанч'Ен (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јанч'Ен (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику